АСЕМ (ASEM — Asia-Europe Meeting) — Форум «Азия — Европа» — международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы. В АСЕМ входит 51 государство, на которые приходится 2/3 мировой торговли и около 60 % мирового валового продукта, и 2 международные региональные организации (Европейская комиссия и секретариат АСЕАН).

История 

Первый форум «Азия — Европа» был созван 1 марта 1996 года в Бангкоке (Таиланд) по инициативе Франции и Сингапура.

В дальнейшем организация выросла за счет новых государств, вступивших в Евросоюз, а также Индии, Монголии, Пакистана, Австралии, Новой Зеландии и России, присоединившихся к АСЕМ в 2010 году, Бангладеш, Норвегии и Швейцарии — в 2012-м, Хорватии и Казахстана — в 2014-м.

Членами АСЕМ по состоянию на 2016 год являются:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 страны, входящие в :

Хронология встреч 
Каждые два года по четным годам проводятся саммиты АСЕМ, на которых присутствуют главы государств и правительств:

 1996 ASEM 1, Бангкок, Таиланд
 1998 ASEM 2, Лондон, Великобритания
 2000 ASEM 3, Сеул, Южная Корея
 2002 ASEM 4, Копенгаген, Дания
 2004 ASEM 5, Ханой, Вьетнам
 2006 ASEM 6, Хельсинки, Финляндия.
 На этой встрече Монголия, Индия и Пакистан получили приглашение участвовать в будущих форумах АСЕМ.
 2008 ASEM 7, Пекин, Китай
 2010 ASEM 8, Брюссель, Бельгия
 2012 ASEM 9, Вьентьян, Лаос
 2014 ASEM 10, Милан, Италия
2016 AESM 11, Улан-Батор, Монголия
2018 ASEM 12, Брюссель, Бельгия

Кроме саммитов, проводятся министерские встречи по вопросам международных отношений, экономики, финансов, окружающей среды, образования. На них присутствуют представители соответствующих министерств.
 
The 8th ASEM Foreign Ministers' Meeting: Май 2007, Гамбург, Германия 
The 9th ASEM Foreign Ministers' Meeting: Май 2009, Ханой, Вьетнам
The 10th ASEM Foreign Ministers' Meeting: Июнь 2011, Гёдёллё, Венгрия
The 11th ASEM Foreign Ministers' Meeting: Ноябрь 2013, Нью-Дели, Индия

Также проводятся министерские конференции.

Примечания

Ссылки 
ASEM InfoBoard 

Евразийские международные организации
Юго-Восточная Азия
Европейский союз и третьи организации